Alexander Emmanuel Rodriguez (født 27. juli 1975 i New York, New York), også kendt som A-Rod, er en dominikansk-amerikansk baseballspiller. Han er i øjeblikket 3rd Base for New York Yankees efter at have spillet shortstop for Seattle Mariners og Texas Rangers.
Alex Rodriguez er, af mange amerikanske kritikere, anset for at være en af de bedste baseballspillere i ligaen i øjeblikket. Han blev i 2007 den hidtil yngste spiller til at nå 500 homeruns i karrieren.

Karriere statistiker 

■=førte AL

Fodnoter 

Baseballspillere fra Dominikanske Republik
Baseballspillere fra USA
Personer fra New York